

Cinéma 
 Le Mariage (結婚), un film japonais de Keisuke Kinoshita et sorti en 1947 ;
 Le Mariage (Женитьба), film soviétique de Vitali Melnikov et sorti en 1977 ;
 Folies de graduation : Le mariage, titre québécois du film américain American Wedding de Jesse Dylan sorti en 2003.

Littérature 
 Le Mariage (Брак), projet de roman de Fiodor Dostoïevski qui n'a pas été réalisé ;
 Le Mariage (The Wedding), roman de Danielle Steel paru en 2000;
 Le Mariage, un livre de Bruno Léandri paru en 2002.

Musique 
  (Женитьба), opera inachevé de Moussorgski, commencé en 1868.

Peinture 
 Le Mariage (La Boda), une peinture de Francisco de Goya réalisée en 1792.

Télévision 
 Le Mariage, téléfilm de Roger Kahane diffusé en 1962 ;
 Le Mariage (Niagara),  et  épisodes de la saison 6 de The Office diffusé en 2009 ;
 Le Mariage (The End of the Aisle), vingt-deuxième épisode de la saison 9 de How I Met Your Mother diffusé en 2014.

Théâtre 
 Le Mariage (Женитьба), une pièce de théâtre de Nicolas Gogol représentée en 1842 ;
 Le Mariage, une pièce de théâtre de Witold Gombrowicz représentée en 1953.

Voir aussi